Писта — река в северной части Карелии.
 Писта (цирк) — край манежного настила в цирке.